Rivière Goulet kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Goulet (vattendrag i Kanada, lat 47,33, long -73,74), Québec, 
 Rivière Goulet (vattendrag i Kanada, lat 46,23, long -72,07), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar